Да́чная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Дачная улица — улица в Архангельске.
 Дачная улица — улица во Владимире.
 Дачная улица — улица в Данкове.
 Дачная улица — улица в Екатеринбурге.
 Дачная улица — улица в Краснодаре.
 Дачная улица — улица в Красноярске.
 Дачная улица — улица в Липецке.
 В Москве:
 Дачная улица — улица в Южном Бутове;
 Дачная улица — улица в Малине.
 В Московской области:
 Дачная улица — улица в Балашихе;
 Дачная улица — улица в Домодедове;
 Дачная улица — улица в Дубне;
 Дачная улица — улица в Коломне;
 Дачная улица — улица в Красногорске;
 Дачная улица — улица в Наро-Фоминске.
 Дачная улица — бывшее название Мурманской улицы в Мурманске.
 Дачная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Дачная улица — улица в Новосибирске.
 Дачная улица — улица в Петрозаводске.
 Дачная улица — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Дачная улица — улица в Горелове.
 Дачная улица — улица в Петергофе.
 Дачная улица — улица в Смоленске.
 Дачная улица — улица в Таганроге.
 Дачная улица — улица в Твери.
 В Томске:
 1-я Дачная улица;
 2-я Дачная улица.
 Дачная улица — улица в Тюмени.

Украина 
 Дачная улица — улица в Донецке.
 Дачная улица — улица в Запорожье.
 Дачная улица — улица в Керчи.
 Дачная улица — улица в Николаеве Николаевской области.
 Дачная улица — улица в Одессе.
 Дачная улица — улица в Харькове.
 Дачная улица — улица в Хмельницком.

Белоруссия 
 Дачная улица — улица в Минске.

Казахстан 
 Дачная улица — улица в Сарыагаше.
 Дачная улица — улица в Таразе.

См. также 
 Дачный проспект